Лини (Tinca) — род рыб семейства карповых.
 Лини, Уолтер — первый премьер-министр Республики Вануату.
 Лини, Хам (род. 1951) — премьер-министр Вануату с 11 декабря 2004 до 22 сентября 2008.